Чхунджон-ван () или Эджон — 30-й государь (ван) корейского государства Корё, правивший в 1349—1351 годах. Имя — Чо (). Монгольское имя — Мисгэн-Дорджи (кор. Мисагамтхааджи, хангыль 미스젠도르지, ханча 迷思監朶兒只).

Посмертный титул — Чхунджон-тэван.

Был лишен власти в пользу дяди Конмин-вана.

Примечания

Литература 
 
 
 

Правители Корё
Свергнутые монархи